Der Mann, der zuviel wußte (The Man Who Knew Too Much) ist der Name zweier Filme von Alfred Hitchcock:

 Der Mann, der zuviel wußte (1934) (mit Peter Lorre)
 Der Mann, der zuviel wußte (1956) (mit James Stewart und Doris Day)
sowie:
 Der Mann, der zu viel wusste, Erzählband von G.K. Chesterton von 1922